Радий Миркасимович Рахимов (5 декабря 1952, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник РСШИ Ташкент. Играл за молодёжную сборную Узбекской ССР и сборную РСФСР. Выступал в командах «Пахтакор» Ташкент, «Баррикады» / «Ротор» Волгоград, «Динамо» Ленинград, «Спартак» Москва, «Волгарь» Астрахань и «Судостроитель» Волгоград.

После завершения карьеры игрока был главным тренером команд «Горизонт» (Волгоград) и «Звезда» Городище.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Звезда» Городище